Sabine est une animatrice de radio française.

Biographie 

Sabine commence sa carrière d'animatrice sur Wit FM en 1994, où elle prodigue des conseils aux auditeurs sur leur présent et leur futur.
L'aventure durera plusieurs années et elle rejoindra Sud Radio en 1999 pour animer l'émission Confidences pour confidences jusqu'en 2005.

En 2005, elle sort son autobiographie racontant son parcours et relatant ses échanges avec les auditeurs de Sud Radio.
 
Elle rejoint la radio Gold FM au début de 2008 et ce jusqu'en juin 2009 pour une émission quotidienne en avant-soirée, et l'accent de l'émission est davantage mis sur le coaching.

En mars 2010, elle crée sa propre webradio De vous à moi où elle écoute les auditeurs et les conseille du lundi au mercredi entre 21h et 22h. À partir de janvier 2011, sa formule évolue et propose de nouvelles rubriques davantage axées sur le bien-être.

Radio 
 1994 - 1999 : Wit FM : Sabine en direct
 1999 - 2005 : Sud Radio : Confidences pour confidences
 2008 - 2009 : Gold FM : Radio coach
 - 2015  : Radio Sabine (Webradio) : De vous à moi

Bibliographie 
 Sabine et ses confidences, 2005

Liens externes 
 Site officiel de Radio Sabine

Notes et références 

Personnalité féminine française de la radio
Animatrice sur Sud Radio
Animatrice sur une radio en France
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)